Stravopotamos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Stravopótamos (vattendrag i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 
 Stravopótamos (vattendrag i Grekland, lat 40,43, long 21,20), 

Robotskapade Greklandförgreningar